SNCLF est un sigle de 5 caractères pouvant désigner :

 SNCLF : la Société de neurochirurgie de langue française ;
SNCLF : la Société de neurophysiologie clinique de langue française

SnClF désigne en chimie le chlorofluorure d'étain(II), ou chlorofluorure stanneux, un composé inorganique de l'étain

Sigle de 5 caractères